Miller megye - megye az USA Arkansas államában
Miller megye - megye az USA Georgia államában
Miller megye - megye az USA Missouri államában